Anke Rehlinger, née Moos (1976-), avocate et femme politique allemande.
 Boris Rehlinger (1968-), acteur français.
Patronyme germanique